«Ярмарка» — картина российского художника Бориса Кустодиева, написанная им в 1906 году.

Описание 
Картина, изображающая в лубочном стиле оживлённую ярмарку на торговой площади города Кинешмы, была написана Кустодиевым в 1906 году и в настоящее время хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Примечания

Ссылки 
 

Картины Бориса Кустодиева
Жанровые картины
Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Церкви в живописи